Kamoun ist der Familienname folgender Personen:

 Mahamat Kamoun (* 1961), zentralafrikanischer Politiker
 Marc Kamoun (* 1937), französischer Schwimmer
 Sophie Kamoun (* 1967), französische Schwimmerin